Сен-Сюльпі́с-е-Камера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний захід від Парижа, 17 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1754 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4496,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія
 Сен-Сюльпіс-е-Камерак на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-е-Камерак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-е-Камерак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-е-Камерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда